Андрес Родригес Вила (; род. 19 декабря 1973, Монтевидео) — уругвайский шахматист, гроссмейстер (1997).

Двукратный чемпион Уругвая (2012 и 2018).

В составе сборной Уругвая участник 4-х Олимпиад (1994, 2004, 2010—2012).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Уругвая